Вита́лий Ива́нович Луце́нко (; 1937—1999) — советский и украинский политический деятель. Первый секретарь Ровенского областного комитета КПСС (1990—1991), народный депутат Украины 2 и 3 созывов. Отец генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Образование 
Родился 15 марта 1937 года в селе Парафиевка (ныне Ичнянский район, Черниговская область, Украина). Окончил Киевский технологический институт пищевой промышленности по специальности инженер-промтеплоэнергетик (1954—1960).

Кандидат экономических наук. Диссертация на тему «Совершенствование территориального управления социально-экономическими процессами» (1984).

Автор более 100 печатных работ на экономические, политико-экономические и общественно-политические темы.

Владел английским и польским языками. По словам сына Юрия, в семье разговаривали на украинском языке, и Виталий Луценко настоял, чтобы сын учился именно в украинской школе, а не в русской.

Трудовая деятельность 

Член КПСС с 1962 года.

В 1966—1986 годах — секретарь, второй секретарь, первый секретарь Ровенского горкома КПУ.

1967—1993 — депутат Ровенского городского и облсовета.

В 1980—1983 годах — слушатель (заочно) Академии общественных наук при ЦК КПСС.

С 1986 года работал в Ровенском обкоме КПУ, в 1990—1991 годах — первый секретарь Ровенского обкома КПУ.

1990 — по инициативе Луценко создано малое государственное предприятие «Инженерно-экономический центр». Основные функции: помощь коллективам в переходе на рыночные отношения и выпуск товаров народного потребления.

Ноябрь 1990—сентябрь 1991 — первый секретарь Ровенского обкома КПУ. Выбран тайным голосованием из четырех альтернативных кандидатур.

1991 — в ровенской газете «Красное знамя» — автор открытых писем: «Останется областная организация Компартии Украины авангардной политической организацией?» (5 июня 1991), «Говорить людям правду и вместе искать пути преодоления кризиса» (6 июня 1991), «О чем мечтают антикоммунисты, возможно ли изменение социально-политического строя» (7 июня 1991), «Партийные ячейки, комсомол и молодежь» (8 июня 1991), «Вступайте в нашу партию» (12 июня 1991).

23, 24 сентября 1991 — на 6-й внеочередной сессии Ровенского областного совета народных депутатов было принято решение вывести В. И. Луценко  и некоторых других начальников отделов и служб, которые оставались в партии, из членов исполкома.

1993 — после возобновления деятельности КПУ избран первым секретарём Ровенского обкома КПУ, членом ЦК КПУ.

Март 1994 —  депутат Верховной Рады Украины по Владимирецкому избирательному округу № 336 Ровенской области.

Апрель 1996 — возглавил группу по подготовке Программы действий Коммунистической партий Украины в сфере экономики. 28 апреля 1996 г. Программа принята Всеукраинской конференцией КПУ.

С октября 1997 — секретарь ЦК КПУ и член Президиума ЦК КПУ (октябрьский 1997 года III съезд КПУ).

Март 1998—июнь 1999 —  депутат Верховной Рады Украины 3-го созыва от КПУ, № 20 в списке. Член фракции КПУ, председатель Комитета по делам ветеранов, пенсионеров и инвалидов.

1998—1999 — заместитель председателя ассоциации «Ровноагробуд».

Как характеризовал его А. Мороз: «был последовательным коммунистом, человеком порядочным».

Личная жизнь 

Жена Вера Михайловна (1936—2000). Сыновья Сергей и Юрий.

Увлекался решением математических задач, конструированием ребусов и шахматных задач.

Награды 

 орден Дружбы народов.
 орден Трудового Красного Знамени.
 орден «Знак Почета».
 две медали.

Примечания

Ссылки 
 Луценко Виталий Иванович

Вторые секретари городских комитетов КП Украины
Первые секретари Ровненского горкома КП Украины
Члены Коммунистической партии Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Политические династии
Выпускники Национального университета пищевых технологий
Первые секретари Ровненского обкома КП Украины
Депутаты городских советов Украины
Депутаты Ровненского областного совета
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС